Hertner ist der Familienname von:

 Fabian Hertner (* 1985), Schweizer Orientierungsläufer
 Peter Hertner (* 1942), deutscher Wirtschaftshistoriker
 
 Sebastian Hertner (* 1991), deutscher Fußballspieler